Bathke ist der Familienname folgender Personen:

 Gustav-Wilhelm Bathke (* 1945), deutscher Erziehungswissenschaftler und Hochschullehrer
 Karl Bathke (1901–1970), deutscher Journalist
 Peter Bathke (* 1935), deutscher Innenarchitekt und Maler
 Wolfgang Bathke (* 1944), deutscher Schauspieler

Siehe auch:
 Badtke
 Battke